Carl Meurling kan syfta på bland andra:

 Carl Meurling (1787–1873), svensk präst
 Carl Meurling (1849–1912), svensk militär
 Carl Meurling (1876–1963), svensk ingenjör
 Carl Meurling (1879–1929), svensk konstnär
 Carl Meurling (född 1974), svensk affärsman